Флоренс има више значења:
 Округ Флоренс (Јужна Каролина)
 Округ Флоренс (Висконсин)
 Флоренс (Њу Џерзи)
 Флоренс (Индијана)
 Флоренс (Монтана)
 Флоренс (Алабама)
 Флоренс (Аризона)
 Флоренс (Тексас)
 Флоренс (Јужна Дакота)
 Флоренс (Јужна Каролина)
 Флоренс (Илиноис)
 Флоренс (Канзас)
 Флоренс (Кентаки)
 Флоренс (Колорадо)
 Флоренс (Минесота)
 Флоренс (Мисисипи)
 Флоренс (Орегон)